Рак-самітник, Рак-пустельник, Равлинець (Pagurus) — рід десятиногих ракоподібних з родини Paguridae. Типовий рід раки-самітники, їх абдомен не кальцинований, тому вони змушені ховатись у черепашках черевоногих молюсків. Ці морські ракоподібні всеїдні, але переважно споживають дрібних бентосних тварин.

Види 
Містить 170 видів; багато видів було перенесено до інших родів раків-самітників. Щороку описується кілька нових видів. Приведений список видів актуальний на червень 2012 року:

 Pagurus acadianus Benedict, 1901
 Pagurus alabamensis Rathbun, 1935 †
 Pagurus alaini Komai, 1998
 Pagurus alatus Fabricius, 1775
 Pagurus albidianthus de Saint Laurent & McLaughlin, 2000
 Pagurus albus (Benedict, 1892)
 Pagurus alcocki (Balss, 1911)
 Pagurus aleuticus (Benedict, 1892)
 Pagurus anachoretoides Forest, 1966
 Pagurus anachoretus Risso, 1827
 Pagurus angustus (Stimpson, 1858)
 Pagurus annexus McLaughlin & Haig, 1993
 Pagurus annulipes (Stimpson, 1860)
 Pagurus arcuatus Squires, 1964
 Pagurus arenisaxatilis Harvey & McLaughlin, 1991
 Pagurus armatus (Dana, 1851)
 Pagurus benedicti (Bouvier, 1892)
 Pagurus beringanus (Benedict, 1892)
 Pagurus bernhardus (Linnaeus, 1758)
 Pagurus boletifer
 Pagurus boriaustraliensis Morgan, 1990
 Pagurus bouvieri (Faxon, 1895)
 Pagurus brachiomastus (Thallwitz, 1892)
 Pagurus brandti (Benedict, 1892)
 Pagurus brevidactylus (Stimpson, 1859)
 Pagurus brucei (Rathbun, 1926) †
 Pagurus bullisi Wass, 1963
 Pagurus capillatus (Benedict, 1892)
 Pagurus capsularis McLaughlin, 1997
 Pagurus carneus (Pocock, 1889)
 Pagurus carolinensis McLaughlin, 1975
 Pagurus carpoforminatus (Alcock, 1905)
 Pagurus caurinus Hart, 1971
 Pagurus cavicarpus (Paulson, 1875)
 Pagurus chevreuxi (Bouvier, 1896)
 Pagurus compressipes (Mieers, 1884)
 Pagurus comptus White, 1847
 Pagurus conformis (De Haan, 1849)
 Pagurus confragosus (Benedict, 1892)
 Pagurus confusus Komai & Yu, 1999
 Pagurus constans (Stimpson, 1858)
 Pagurus cornutus (Benedict, 1892)
 Pagurus criniticornis (Dana, 1852)
 Pagurus cuanensis Bell, 1845
 Pagurus curacaoensis (Benedict, 1892)
 Pagurus dalli (Benedict, 1892)
 Pagurus dartevellei (Forest, 1958)
 Pagurus decimbranchiae Komai & Osawa, 2001
 Pagurus defensus (Benedict, 1892)
 Pagurus delsolari Haig, 1974
 Pagurus dissimilis (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1893)
 Pagurus edwardsii (Dana, 1852)
 Pagurus emmersoni McLaughlin & Forest, 1999
 Pagurus erythrogrammus Komai, 2003
 Pagurus excavatus (Herbst, 1791)
 Pagurus exiguus (Melin, 1939)
 Pagurus exilis (Benedict, 1892)
 Pagurus filholi (De Man, 1887)
 Pagurus fimbriatus Forest, 1966
 Pagurus forbesii Bell, 1845
 Pagurus forceps H. Milne-Edwards, 1836
 Pagurus fungiformis Komai & Rahayu, 2004
 Pagurus gladius (Benedict, 1892)
 Pagurus gordonae (Forest, 1956)
 Pagurus gracilipes (Stimpson, 1858)
 Pagurus granosimanus (Stimpson, 1859)
 Pagurus gymnodactylus Lemaitre, 1982
 Pagurus hartae (McLaughlin & Jensen, 1996)
 Pagurus heblingi Nucci & Melo, 2003
 Pagurus hedleyi (Grant & McCulloch, 1906)
 Pagurus hemphilli (Benedict, 1892)
 Pagurus hirsutiusculus (Dana, 1851)
 Pagurus holmi Ng & McLaughlin, 2009
 Pagurus ikedai Lemaitre & Watabe, 2005
 Pagurus imafukui McLaughlin & Konishi, 1994
 Pagurus imaii (Yokoya, 1939)
 Pagurus imarpe Haig, 1974
 Pagurus impressus (Benedict, 1892)
 Pagurus indicus Sarojini & Nagabhushanam, 1972
 Pagurus insulae Asakura, 1991
 Pagurus investigatoris (Alcock, 1905)
 Pagurus iridocarpus de Saint Laurent & McLaughlin, 2000
 Pagurus irregularis (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1892)
 Pagurus japonicus (Stimpson, 1858)
 Pagurus kaiensis McLaughlin, 1997
 Pagurus kennerlyi (Stimpson, 1854)
 Pagurus kulkarnii Sankolli, 1962
 Pagurus lanuginosus De Haan, 1849
 Pagurus laurentae Forest, 1978
 Pagurus lepidus (Bouvier, 1898)
 Pagurus leptonyx Forest & de Saint Laurent, 1968
 Pagurus limatulus Fausto Filho, 1970
 Pagurus liochele (Barnard, 1947)
 Pagurus longicarpus Say, 1817
 Pagurus longimanus Wass, 1963
 Pagurus lophochela Komai, 1999
 Pagurus luticola Komai & Chan, 2006
 Pagurus macardlei (Alcock, 1905)
 Pagurus maclaughlinae Garcia-Gomez, 1982
 Pagurus maculosus Komai & Imafuku, 1996
 Pagurus malloryi Schweitzer & Feldmann, 2001 †
 Pagurus marshi Benedict, 1901
 Pagurus mbizi (Forest, 1955)
 Pagurus meloi Lemaitre & Cruz Castano, 2004
 Pagurus mertensii Brandt, 1851
 Pagurus middendorffii Brandt, 1851
 Pagurus minutus Hess, 1865
 Pagurus moluccensis Haig & Ball, 1988
 Pagurus nanodes Haig & Harvey, 1991
 Pagurus nesiotes Haig & McLaughlin, 1991
 Pagurus nigrivittatus Komai, 2003
 Pagurus nigrofascia Komai, 1996
 Pagurus nipponensis (Yokoya, 1933)
 Pagurus nisari Siddiqui & Komai, 2008
 Pagurus novizealandiae (Dana, 1852)
 Pagurus ochotensis Brandt, 1851
 Pagurus parvispina Komai, 1997
 Pagurus parvus (Benedict, 1892)
 Pagurus pectinatus (Stimpson, 1858)
 Pagurus pergranulatus (Henderson, 1896)
 Pagurus perlatus H. Milne-Edwards, 1848
 Pagurus pilosipes (Stimpson, 1858)
 Pagurus pilsbryi Roberts, 1962 †
 Pagurus pitagsaleei McLaughlin, 2002
 Pagurus politus (Smith, 1882)
 Pagurus pollicaris Say, 1817
 Pagurus prideaux Leach, 1815
 Pagurus protuberocarpus McLaughlin, 1982
 Pagurus provenzanoi Forest & de Saint Laurent, 1968
 Pagurus proximus Komai, 2000
 Pagurus pubescens Krøyer, 1838
 Pagurus pubescentulus (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1892)
 Pagurus pulchellus (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1892)
 Pagurus pycnacanthus (Forest, 1955)
 Pagurus quaylei Hart, 1971
 Pagurus quinquelineatus Komai, 2003
 Pagurus rathbuni (Benedict, 1892)
 Pagurus redondoensis Wicksten, 1982
 Pagurus retrorsimanus Wicksten & McLaughlin, 1998
 Pagurus rhabdotus Haig & Harvey, 1991
 Pagurus rotundimanus Wass, 1963
 Pagurus ruber (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1892)
 Pagurus rubrior Komai, 2003
 Pagurus samoensis (Ortmann, 1892)
 Pagurus samuelis (Stimpson, 1857)
 Pagurus setosus (Benedict, 1892)
 Pagurus similimanus (Balss, 1921)
 Pagurus similis (Ortmann, 1892)
 Pagurus simulans Komai, 2000
 Pagurus sinuatus (Stimpson, 1858)
 Pagurus smithi (Benedict, 1892)
 Pagurus souriei (Forest, 1952)
 Pagurus spighti McLaughlin & Haig, 1993
 Pagurus spilocarpus Haig, 1977
 Pagurus spina Komai, 1994
 Pagurus spinulentus (Henderson, 1888)
 Pagurus stevensae Hart, 1971
 Pagurus sticticus McLaughlin, 2008
 Pagurus stimpsoni (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1893)
 Pagurus tanneri (Benedict, 1892)
 Pagurus townsendi (Benedict, 1892)
 Pagurus traversi (Filhol, 1885)
 Pagurus triangularis (Chevreux & Bouvier, 1892)
 Pagurus trichocerus Forest & de Saint Laurent, 1968
 Pagurus trigonocheirus (Stimpson, 1858)
 Pagurus tristanensis (Henderson, 1888)
 Pagurus tuberculosus Harvey, 1998 †
 Pagurus undosus (Benedict, 1892)
 Pagurus venturensis Coffin, 1957
 Pagurus vetaultae Harvey & McLaughlin, 1991
 Pagurus villosus Nicolet, 1849
 Pagurus virgulatus Haig & Harvey, 1991

Подальші види описані як nomina nuda. Вони ніколи не були описані, але вказуються під цими назвами у літературі:
 Pagurus bunomanus Glassell, 1937
 Pagurus crenatus Hope, 1851
 Pagurus cuanensis Thompson, 1844
 Pagurus cultratus White, 1847
 Pagurus hirtimanus White, 1847
 Pagurus hyndmani Thompson, 1844
 Pagurus laevis Thompson, 1844
 Pagurus ulidiae Thompson, 1843

Література 

Раки-самітники
Роди ракоподібних